Ptolichos ist der Name von:

 Ptolichos von Aigina, griechischer Bildhauer in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Ptolichos von Kerkyra, griechischer Bildhauer um 450 v. Chr.